У́лица Челю́скинцев — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, хранящее память об участниках неудавшегося зимнего плаванья по Северному морскому пути 1933—1934 годов на пароходе «Челюскин» экспедиции под руководством О. Ю. Шмидта и спасших их полярных летчиках.

Россия 
 Улица Челюскинцев — улица в Абакане.
 Улица Челюскинцев — улица в Астрахани.
 Улица Челюскинцев — улица в Барнауле.
 Улица Челюскинцев — улица в Березниках.
 Улица Челюскинцев — улица в Брянске.
 Улица Челюскинцев — улица в Вологде.
 Улица Челюскинцев — улица в Воронеже.
 Улица Челюскинцев — улица в Екатеринбурге.
 Улица Челюскинцев — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Челюскинцев — улица в Иванове.
 Улица Челюскинцев — улица в Кимрах.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Челюскинцев — улица в Курске.
 Улица Челюскинцев — улица в Мурманске.
 Улица Челюскинцев — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Челюскинцев — улица в Новосибирске.
 Улица Челюскинцев — улица в Оренбурге.
 Улица Челюскинцев — улица в Орле.
 Улица Челюскинцев — улица в Перми.
 Улица Челюскинцев — улица в Петрозаводске.
 Улица Челюскинцев — улица во Ржеве.
 Улица Челюскинцев — улица в Самаре.
 Улица Челюскинцев — улица в Саратове.
 Улица Челюскинцев — улица в Томске. 
 Улица Челюскинцев — улица в Тюмени.

Украина 

 Улица Челюскинцев — улица в Донецке.
 Улица Челюскинцев — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Челюскинцев — улица в Киеве.
 Улица Челюскинцев — улица в Луганске.
 Улица Челюскинцев — улица в Ужгороде.
 Улица Челюскинцев — улица в Харькове.
 Улица Челюскинцев  — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Улица Челюскинцев — улица в Минске.
 Улица Челюскинцев — улица в Могилёве.